Il campionato di Serie D 1960-61 fu la tredicesima edizione del campionato interregionale di calcio di quarto livello disputata in Italia, la seconda con questa denominazione e formato.

Aggiornamenti 
L'Ilva Bagnolese, in forti difficoltà finanziarie si è fusa con l'Associazione Calcio Ischia, società di Prima Categoria campana, a dare l'"Associazione Sportiva Ischia-Bagnolese" ma di fatto mettendo fine alla sua storia cinquantennale. L'Ischia ha avuto così accesso al campionato interregionale, avendone ottenuto il titolo sportivo.
Il Sagittario di Pomigliano d'Arco è fallito ed è stato radiato dalla FIGC, al suo posto è stata riammessa l'Unione Sportiva Locri. 
Sono state riammesse al nuovo campionato di Serie D dalla Lega Nazionale Semiprofessionisti Associazione Calcio Asti, Polisportiva Brindisi Sport e Unione Sportiva Gladiator.

Girone A 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1961-1962.
      Retrocesso in Prima Categoria 1961-1962.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Risultati

Spareggio salvezza

Girone B 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1961-1962.
      Retrocesso in Prima Categoria 1961-1962.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Girone C 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1961-1962.
      Retrocesso in Prima Categoria 1961-1962.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Pro Gorizia, retrocessa dopo aver perso lo spareggio salvezza contro l'ex aequo Rovereto, è poi stata riammessa.

Risultati

Spareggio salvezza

Girone D 
Il Fiamme d'Oro era una società di Roma.

Legenda:
      Promosso in Serie C 1961-1962.
      Retrocesso in Prima Categoria 1961-1962.
 Retrocessione diretta.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Gubbio è retrocesso dopo aver perso lo spareggio contro l'ex aequo Città di Castello.

Risultati

Spareggio salvezza

Girone E 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1961-1962.
      Retrocesso in Prima Categoria 1961-1962.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

La Sangiorgese è poi stata riammessa.

Girone F 

Legenda:
      Promosso in Serie C 1961-1962.
      Retrocesso in Prima Categoria 1961-1962.

Note:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Note 

Calcio nel 1960
Calcio nel 1961
1960